Blinzeln steht für:

 den Lidschlag
 das Spiel Mord im Dunkeln